Агнес Мигель (; 9 марта 1879, Кёнигсберг — 26 октября 1964, Бад-Зальцуфлен) — немецкая поэтесса и прозаик.

Биография 
Отец Агнес, Адольф Мигель, был коренным немцем-пруссаком и занимался торговлей. Предки матери (Хелена Мигель, урождённая Хофер) происходили из Зальцбурга, но были вынуждены покинуть его и обосноваться в Пруссии в 1743 году из-за религиозных гонений (они были протестантами).

Агнес родилась и провела детство в Кнайпхофе — расположенном на острове районе Кёнигсберга. Поздне́е узкие улочки острова и доминирующая над ними громада кафедрального собора отозвались в её творчестве.

Литературный успех пришёл к поэтессе в 1907 году, с выходом её второй книги стихов «Баллады и песни». Основной темой творчества Агнес была Восточная Пруссия — её природа, быт, история, фольклор.

Поэтесса откликнулась на трагедию Первой мировой войны стихотворением «У садовой ограды». Возможно, две соседки, беседующие о своих погибших сыновьях, символизируют Россию и Германию.
 Наши юные мальчики 
 спят от весны до весны
 на зелёных равнинах 
 между Волгой и Вислой.
 Над твоею избою
 не увидать конька,
 чёрный дым от пожарищ
 прямо в сад мой пригнало.
 Свежим хлебом не пахнет, 
 не слышно, не видно стало
 ни поющего сплавщика,
 ни его огонька.
 Ночью, когда петух кричит
 “Ку-ка-ре-ку” — жизни ради,
 слышу тебя я плачущей
 и малышей твоих.
 Делят сполохи небо
 страшное на двоих.

Перевод с немецкого Сэма Симкина

В 1916 году Мигель получает литературную премию имени Генриха Клейста. В 1924 году она стала почётным доктором Кёнигсбергского университета.

В 1933 году Мигель вместе с 87 другими германскими литераторами подписала так называемую «Клятву верности» () пришедшему к власти в Германии Адольфу Гитлеру и в дальнейшем поддерживала нацистское руководство страной. В 1939 году Мигель вступила в НСДАП; в том же году ей было присвоено звание почётного гражданина Кёнигсберга с пожизненным правом бесплатного проживания в городе.

27 февраля 1945 года она, вместе со многими другими беженцами, покинула прусскую родину — как оказалось, навсегда.

И после войны творчество поэтессы оставалось посвящено Пруссии. О горечи потери родины говорят написанные ею строки: «Остров… Герб мой… Судьба… Начало… Все имела — и потеряла».

Агнес Мигель скончалась 26 октября 1964 года. В последний путь её пришли проводить более тысячи человек.

Примечания 

Писательницы Германии
Поэтессы Германии
Поэтессы по алфавиту
Немецкие поэтессы
Немецкие писательницы
Лауреаты премии Генриха Клейста
Члены НСДАП
Члены Прусской академии искусств
Награждённые медалью Гёте